Réseau ferré national peut faire référence à :
 Réseau ferré national (France), le réseau ferroviaire français, propriété de l'État français ;
 Réseau ferré national (Luxembourg), le réseau ferroviaire luxembourgeois, propriété de l'État luxembourgeois.

Chemin de fer